Порхачёв — русская фамилия. Известные носители:
 Порхачёв, Александр Васильевич (1895—1948) — советский военный деятель, полковник.
 Порхачёв, Владимир Анатольевич — руководитель оборонного предприятия «Базальт» (с июня 2012 года).
 Порхачёв, Сергей Сергеевич (1934—2002) — советский футболист и тренер.

См. также 
 Пархачев, Дмитрий Александрович (род. 1984 или 1985) — белорусский футболист, защитник.